Parabel kan syfta på:

 Parabel (kurva) –  en term inom matematik och naturvetenskap
 Parabel (liknelse) – en term inom retorik med mera